Николай Иванович Корицкий, генерал-майор. Один из ближайших соратников М. Н. Тухачевского с самого начала Гражданской войны. Один из организаторов Сибирской военной школы.

Биография 
родился 9 января 1894 года в г. Казань.
Русский.
Внук одного из героев Бородинской битвы.
Отец — генерал Русской императорской армии. Мать — фрейлина российского императорского двора.
Женат. Жена — Ольга Александровна.
Окончил классическую гимназию в г. Гродно в 1914 году

Служба в Русской императорской армии 
В 1914 году окончил Виленское военное училище (ускоренный курс)
С декабря 1914 года по февраль 1915 года, младший офицер 119-го запасного пехотного батальона.
С февраля по апрель 1915 года, помощник курсового офицера Одесского военного училища
С мая по август 1915 года, командир роты 71-го пехотного Белёвского полка (Юго-Западный фронт)
В августе 1915 года ранен, по октябрь 1915 года находился на излечении в Смоленском гарнизонном госпитале.
С ноября 1915 по март 1916 года, обер-офицер для поручений Штаба авиации и воздухоплавания (Действующая армия)
С апреля по май 1916 года, старший офицер учебной команды Воздухоплавательного парка Западного фронта.
В октябре 1916 года окончил Офицерскую воздухоплавательную школу.
В 1917 году окончил курсы связи при Офицерской артиллерийской школе.
С октября 1916 года по ноябрь 1917 года, начальник связи и разведки 4-го отдельного тяжёлого артиллерийского дивизиона.
Поручик

Служба в РККА 
В декабре 1917 года — перешел на сторону советской власти, служил инструктором в Красной гвардии.
С апреля по июнь 1918 года заведующий инструкторским отделом, член оперативного штаба Пензенского губвоенкомата при подавлении восстания белочехов (1918 г.);
С июня 1918 года — член РКП(б).
С июля по сентябрь 1918 года — начальник полевого управления 1-й армии, одновременно, начальник штабного поезда особого назначения 1-й армии М.Тухачевского;
С сентября 1918 года по январь 1919 года — начальник штаба 1-й армии Восточного фронта. 
С января по март 1919 года — командир батареи курсов красных командиров Восточного фронта.
С марта по июнь 1919 года — для особых поручений штаба 5-й армии,
С июня по декабрь 1919 года — инспектор военно-учебного отдела и начальник центральной военной школы 5-й армии Восточного фронта. 
С декабря 1919 года по февраль 1921 года — Начальник Сибирского управления военно-учебных заведений.
с 10 июля 1920 года — командир и комиссар «Отряда Особого назначения для подавления восстания в Славгородском уезде» (сформирован ПУРом войск Сибири и штабом Помглавштаба по Сибири из курсантов 1-х пехотных Сибирских курсов).
С июля 1920 года ведет бои с мятежниками в районе Славгорода-Павлодара (против группировки повстанцев есаула Шишкина, в это время «армия Шишкина» достигала до 16 тысяч штыков и контролировала обширные районы современных Восточно-Казахстанской, Семипалатинской и Павлодарской областей). Против Шишкина также вела бои 26-я стрелковая дивизия (также против повстанческих отрядов Григория Рогова и Новоселова) и 13-я Сибирская кавалерийская дивизия (прикрывала границу с Китаем), 92-й батальон ВОХР. В июле 1920 года отряд Корицкого в тяжелых двухнедельных боях в районе Павлодара разгромил основные силы Шишкина, остатки прорвались на китайскую территорию в район Чугучака.
С февраля по март 1921 года — начальник 21-й стрелковой дивизии, г.Петропавловск.
С марта по декабрь 1921 года начальник 1-й Сибирской кавалерийской дивизии (подавлял восстания на Нижней Волге)
С декабря 1921 года по март 1922 года — начальник военно-научного отдела Академии РККА
С марта 1922 года по апрель 1924 года — начальник отделения Организационного управления штаба РККА.
С апреля 1924 года по февраль 1925 года — помощник начальника отдела Управления по использованию и исследыванию опыта войн.
С февраля по ноябрь 1925 года — И.д. начальника отдела инспекции Западного военного округа.
С ноября 1925 года по апрель 1926 года — прикомандирован к Химическим курсам усовершенствования командного состава РККА.
С апреля по октябрь 1926 года — помощник начальника отдела Артиллерийского управления РККА.
С октября 1926 года по ноябрь 1932 года — в резерве РККА, Ц.с. Осоавиахима.
С ноября 1932 года по ноябрь 1935 года — руководитель оперативно-тактического цикла Инженерно-технической Академии связи РККА.
С ноября 1935 года по январь 1937 года — старший руководитель кафедры военной географии Военной академии имени М. В. Фрунзе.
С января 1937 года по сентябрь 1940 года — преподаватель кафедры страноведения Военной академии имени М. В. Фрунзе.
С сентября 1940 года по декабрь 1941 года — старший преподаватель кафедры разведки Высшей специальной школы ГШ РККА.
С декабря 1941 года по сентябрь 1942 года начальник штаба 15-й запасной стрелковой бригады Северо-Кавказского военного округа
С сентября по декабрь 1942 года — начальник отдела военно-учебных заведений, управления формирования Закавказского фронта.
С декабря 1942 года по июнь 1943 года — старший помощник начальника отдела военно-учебных заведений, управления формирования Закавказского фронта.
С июня 1943 года по май 1945 года — начальник Махачкалинского (Тбилисского) пехотного училища.
Генерал-майор (1944).
С мая по сентябрь 1945 года — в распоряжении ГУК НКО СССР.
С сентября 1945 года по май 1946 года — старший преподаватель кафедры общей тактики Военного педагогоического института Красной армии.
С мая 1946 года по май 1948 года — старший преподаватель Военной академии имени М. В. Фрунзе
С мая 1948 года — в отставке.
В 1962 году Генерал-майор Корицкий Н. И. принял участие в праздновании 150-й годовщины Бородинской битвы. Он был приглашен не только как внук участника героического сражения, но и как прославленный советский генерал, один из организаторов Сибирской военной школы.

Награды 
 Золотые часы с надписью: «Храброму и честному воину Рабоче-Крестьянской Красной Армии от ВЦИК» (7.Х.1918 г.);
 Орден Ленина (1945 год);
 Орден Красного Знамени (1944 год);
 Орден Красной Звезды (1943 год);
 медаль "XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии (1938 год);
 Медаль «За боевые заслуги» (1940 год);
 Медаль «За оборону Кавказа» (1944 год);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945 год).

Примечания

Литература 
 Корицкий Н. И. Высшая военная школа Сибири // Военные знания. 1921. № 1.
 В Сибири Рождённое. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища им. М. В. Фрунзе — Омск, Омское книжное издательство. 1987 год.
 Омский кадетский корпус : история и современность / Басаев Виктор Романович. — Омск: Омский дом печати, 2003. — ISBN 5-86849-251-X
 Омское Краснознамённое. Омск. 1965 год.
 Омское Дважды Краснознамённое. Омск. 1969 год.
 Омское высшее общевойсковое командное училище за 180 лет своего существования и развития. Роль исторических традиций высших учебных заведений Сибири и России в духовном и профессиональном становлении молодого специалиста: (Тез. докл.). — Омск, 1993.
 Ф. Н. Подустов, Численность, материальное положение и условия труда преподавателей военно-учебных заведений Сибирского военного округа в 1919—1921 годах
 Федотова И. В. Трудности и достижения: становление Сибирского управления военных учебных заведений РККА (1919–1920 гг.) // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2023. Т. 8, № 1. С. 73–82. https://iaoo.ru/files/articles/2023/FedotovaIV_RKKA.pdf

Ссылки 
 В дни войны и в дни мира, Воспоминания о Тухачевском
 Корицкий Н. И. Разгром белых под Сызранью и Самарой / Из сб.: «Были пламенных лет». Куйбышев: Куйбышевское книжное изд-во. 1962.

Царские офицеры на службе в РККА
Выпускники Гродненской гимназии
Выпускники Виленского военного училища
Выпускники Офицерской воздухоплавательной школы
Члены КПСС
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии связи имени С. М. Будённого
Преподаватели Одесского военного училища